Desa Trimulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Trimulyo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Trimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,53, long 109,81), 
 Desa Trimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,80, long 109,88), 
 Desa Trimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,89, long 110,98), 
 Desa Trimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,10, long 110,03), 
 Desa Trimulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 110,66), 

Robotskapade Indonesienförgreningar